El término Salvatierra puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a:

Personas 
 Agustín Salvatierra (1970-), también conocido como Agustín Alex Salvatierra Concha, jugador profesional chileno de fútbol (ya retirado) y director técnico, ayudante en el cuerpo técnico del Club Social y Deportivo Colo-Colo.
 Diego Salvatierra (1980-), también conocido como Diego Esteban Salvatierra Mercado, futbolista argentino que juega de defensa en el Club Sportivo Belgrano de la ciudad de San Francisco, en la provincia argentina de Córdoba.
 Juan María de Salvatierra (1648-1717), también conocido como Juan María de Salvatierra y Vizconti, misionero italiano de la Compañía de Jesús.
 Roberto Salvatierra (1984-), también conocido como Roberto Hernán Salvatierra, futbolista argentino (ya retirado), que jugaba de volante, y habiendo sido el Club Atlético del Ferro Carril Oeste de Buenos Aires la última institución deportiva a la que estuvo ligado.

España

Localidades 
 Salvatierra (Álava), municipio de la provincia de Álava.
 Salvatierra de Miño, municipio de la provincia de Pontevedra.
 Salvatierra de Santiago, municipio de la provincia de Cáceres.
 Salvatierra de los Barros, municipio de la provincia de Badajoz.
 Salvatierra de Tormes, municipio de la provincia de Salamanca.
 Salvatierra, una comarca de la provincia de Salamanca.
Salvatierra de Esca, municipio de la provincia de Zaragoza.

Castillos 
 Castillo de Salvatierra, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
 Castillo de Salvatierra, en la localidad de Villena (Alicante).

México 
 Salvatierra, municipio del estado de Guanajuato.

Novelas 
 Salvatierra (2008), novela de Pedro Mairal.